Prva liga SR Jugoslavije u fudbalu (2001/2002) była 10. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Zoran Đurašković, który w barwach klubu Mladost Lučani strzelił 27 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa 

 Po sezonie FK Zvezdara Belgrad oraz FK Srem Sremska Mitrovica (12 spadkowe miejsce w Srpska Liga Vojvodina) połączyły się i w sezonie 2002/03 będą występowały jako FK Srem Sremska Mitrovica w Druga liga FR Jugoslavije.

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze